

Persone 
 Joseph Kabila – politico della Repubblica Democratica del Congo
 Laurent-Désiré Kabila – politico e rivoluzionario della Repubblica Democratica del Congo

Altro 
 Kabìla – gruppo musicale italo-libanese